David Icke,  Brits schrijver/activist/fantast en 'zoon van God'.
Vincent Icke, Nederlands astronoom en natuurkundige
Naar Vincent Icke vernoemde planetoïde
Bijnaam van Thomas Häßler, Duits voetballer